Callum O'Dowda, né le  à Kidlington (Angleterre), est un footballeur international irlandais qui évolue au poste de milieu de terrain à Cardiff City.

Biographie

En club 

Le , O'Dowda s'engage pour trois ans avec Bristol City.

En sélection 
Le , O'Dowda honore sa première sélection avec l'Irlande lors d'un match amical face à la Biélorussie (défaite 1-2).

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international irlandais
Joueur de l'Oxford United FC
Joueur du Bristol City FC
Naissance en avril 1995
Naissance dans l'Oxfordshire